Abraliopsis är ett släkte av bläckfiskar.

Abraliopsis ingår i familjen Enoploteuthidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bläckfiskar
Abraliopsis